A The Gathering az izraeli Infected Mushroom együttes psychedelic trance (goa) albuma.

Számok
 Release Me  – 8:29
 The Gathering – 7:44
 Return of the Shadows – 8:13
 Blue Muppet  – 8:09
 Psycho  – 8:38
 Montoya Remix  – 8:20
 Tommy the Bat  – 7:29
 Virtual Voyage  – 8:24
 Over Mode  – 8:36

Források 
 Infected Mushroom: The Gathering (1999, CD) Discogs 
 The Gathering by Infected Mushroom (Album, Psytrance) Rate Your Music 
 Infected Mushroom: The Gathering ArtistInfo 

1999 nagylemezei
Infected Mushroom-albumok